Йорга — фамилия:

Известные носители
 Йорга, Василе (род. 1945) — румынский борец вольного стиля, призёр Олимпийских игр.
 Йорга, Илья (род. 1941) — сербский мастер каратэ, основатель стиля Фудокан.
 Йорга, Николае (1871—1940) — румынский историк и писатель, литературный критик.
 Йорга, Любовь Ивановна (более известна как Леонида Лари; 1949—2011) — молдавская и румынская поэтесса, журналистка и политический деятель.
 Йорга, Любомир (1932—2014) — советский и молдавский танцор и музыкант-инструменталист.

См. также 
Йорганц
Ёрга (значения)